Перша Ліга Туреччини 1996—1997  — 39-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Коджаеліспор взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як володар Кубка Туреччини 1996—1997.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1996-1997
Туреччина
Туреччина
1996 у турецькому спорті
1997 у турецькому спорті